Kamārah kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kamareh-ye Soflá, ort, Kermanshah, 
 Kamareh-ye Gharbī, ort, Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar